Купьеватовский сельский совет () — входит в состав
Глобинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Купьеватое.

История 
 1923 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Купьеватое 
 с. Демидовка 
 с. Лукашовка 
 с. Майдановка 
 с. Маниловское

Примечания